Подгорное () — село,
Марьяновский сельский совет,
Михайловский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323384406. Население по переписи 2001 года составляло 86 человек.

Географическое положение 
Село Подгорное находится на расстоянии в 2,5 км от сёл Сладкое и Молодёжное.

История 
 1922 год — дата основания.

Примечания